„Одборници” је југословенска телевизијска серија снимљена 1975. године у продукцији ТВ Сарајево.

Епизоде

Улоге 

|-
|Урош Крављача || (3 еп. 1975)
|-
|Мехо Барјактаревић || (2 еп. 1975)
|-
|Борислав Цветковић || (2 еп. 1975)
|-
|Рејхан Демирџић || (2 еп. 1975)
|-
|Ранко Гучевац || (2 еп. 1975)
|-
|Владо Јокановић || (2 еп. 1975)
|-
|Абдулах Клокић || (2 еп. 1975)
|-
|Михајло Мрваљевић || (2 еп. 1975)
|-
|Заим Музаферија || (2 еп. 1975)
|-
|Сафет Пашалић || (2 еп. 1975)
|-
|Јосип Пејаковић || (2 еп. 1975)
|-
|Вања Албахари || (1 еп. 1975)
|-
|Фарук Арнаутовић || (1 еп. 1975)
|-
|Олга Бабић || (1 еп. 1975)
|-
|Есад Башагић || (1 еп. 1975)
|-
|Сеад Бејтовић || (1 еп. 1975)
|-
|Јасна Бери || (1 еп. 1975)
|-
|Амир Буквић || (1 еп. 1975)
|-
|Ристо Буквић || (1 еп. 1975)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Адем Чејван || Павле (1 еп. 1975)
|-
|Азра Ченгић || (1 еп. 1975)
|-
|Миленко Ђедовић || (1 еп. 1975)
|-
|Даринка Ђурашковић || (1 еп. 1975)
|-
|Љиљана Ђурић || (1 еп. 1975)
|-
|Александар Џуверовић || (1 еп. 1975)
|-
|Инес Фанчовић || (1 еп. 1975)
|-
|Владо Гаћина || (1 еп. 1975)
|-
|Суада Капић || (1 еп. 1975)
|-
|Ибро Карић || (1 еп. 1975)
|-
|Раде Којчиновић || (1 еп. 1975)
|-
|Ивица Кукић || (1 еп. 1975)
|-
|Бранко Личен || (1 еп. 1975)
|-
|Вера Маргетић || (1 еп. 1975)
|-
|Весна Машић || (1 еп. 1975)
|-
|Вилма Михаљевић || (1 еп. 1975)
|-
|Жарко Мијатовић || (1 еп. 1975)
|-
|Никола Милић || (1 еп. 1975)
|-
|Миодраг Митровић || (1 еп. 1975)
|-
|Мухарем Осмић || (1 еп. 1975)
|-
|Нада Пани || (1 еп. 1975)
|-
|Етела Пардо || (1 еп. 1975)
|-
|Бранко Петковић || (1 еп. 1975)
|-
|Живорад Прокић || (1 еп. 1975)
|-
|Јасна Прса || (1 еп. 1975)
|-
|Ђорђе Пура || (1 еп. 1975)
|-
|Хранислав Рашић || (1 еп. 1975)
|-
|Драган Шаковић || (1 еп. 1975)
|-
|Горан Савић || (1 еп. 1975)
|-
|Рамиз Секић || (1 еп. 1975)
|-
|Зоран Симоновић || (1 еп. 1975)
|-
|Фарук Софић || (1 еп. 1975)
|-
|Неда Спасојевић || Дземила (1 еп. 1975)
|-
|Викторија Стефановић || (1 еп. 1975)
|-
|Миленко Видовић || (1 еп. 1975)
|-
|Бошко Влајић || (1 еп. 1975)
|-
|Мирјана Вукојчић || (1 еп. 1975)
|-
|Фарук Задић || (1 еп. 1975)
|-
|Славко Замола || (1 еп. 1975)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Босанскохерцеговачке серије